After Hours ():
 After Hours (песня) — песня 1969 года, она была написана Лу Ридом и исполнена группой The Velvet Underground.
 After Hours (альбом) — альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, изданный в 1992 году.
 After Hours (альбом The Weeknd) — альбом канадского певца The Weeknd, выпущенный в 2020 году.
 After Hours (песня The Weeknd) — песня The Weeknd из одноимённого альбома.

См. также 
 После работы